Gespensterschiff bezeichnet:

 ein von der Besatzung verlassenes, auf See gefundenes Schiff, siehe Geisterschiff
 ein sagenhaftes gespenstisches Schiff, meist von einem verfluchten Kapitän befehligt; die bekannteste Version ist jene vom Schiff des Fliegenden Holländers
 ein ehemaliges Minensuchboot in Bremerhaven, das von der SA als Foltergefängnis verwendet wurde, siehe Gespensterschiff (Bremerhaven)
 Die Geschichte von dem Gespensterschiff, eine Erzählung von Wilhelm Hauff von 1826
 Das Gespensterschiff, Alternativtitel von Das Schiff ohne Hafen, deutscher Film von Harry Piel von 1932
einer der deutschen Titel des Laurel und Hardy Films The Live Ghost von 1934

Siehe auch:
 Totenschiff